Макаре́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Макар.

Известные носители
 Макаревич, Алексей Лазаревич (1954—2014) — российский продюсер, музыкант, поэт, композитор, художник.
 Макаревич, Анастасия Алексеевна (род. 1977) — российская певица.
 Макаревич, Анатолий Васильевич (род. 1970) — советский и белорусский легкоатлет.
 Макаревич, Андрей Вадимович (род. 1953) — российский музыкант, певец и композитор, поэт, художник, продюсер.
 Макаревич, Вадим Григорьевич (1924—1996) — советский архитектор, преподаватель МАРХИ, график.
 Макаревич, Веслав (1935—2021) — польский биохимик.
 Макаревич, Глеб Васильевич (1920—1999) — главный архитектор Москвы (1980—1987).
 Макаревич, Захарий Лаврентьевич (1875—?) — крестьянин, депутат Государственной думы.
 Макаревич, Иван Андреевич (род. 1987) — российский актёр.
 Макаревич, Идея Григорьевна (1927—2020) — советская и российская актриса.
 Макаревич, Игорь Глебович (род. 1943) — советский и российский художник.
 Макаревич, Константин Григорьевич (1922—2017) — советский и казахстанский гляциолог.
 
 Макаревич, Наталия Владимировна (род. 1971) — мэр Тамбова (с 2019).
 Макаревич, Николай Олегович (род. 2002) — белорусский футболист.
 
 Макаревич, Сергей Антонович (1913—1943) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Макаревич, Тадеуш (род. 1925) — польский военный деятель, член Военного совета национального спасения.

См. также 
 Макар (значения)
 Макаренко
 Макаров

Примечания